

Astronomie 
 Actée, un satellite naturel de (120347) Salacie

Botanique 
 Actée, le nom vernaculaire de certaines espèces du genre Actaea
 Actée en épi
 Actée à grappe
 Actée rouge
 Actée à gros pédicelles, une actée blanche, ou doll's eye (œil de poupée)

Mythologie grecque 
 Actée, un roi légendaire d'Attique, père d'Aglaure (future femme de Cécrops)
 Actée, une Néréide

Voir aussi 
 Actéon